8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 8 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. (8 DP) (Armia Andersa)